Шпаков Алексей Яковлевич  () — российский историк права, профессор, ректор Одесского института народного хозяйства.

Биография 
Александр Яковлевич Шпаков родился 31 мая 1868 года в селе Бобылевка. Происходил из купеческой семьи.

Окончил курс на юридическом факультете Киевского университета. Занимал в Новороссийском университете кафедру истории русского права; читает лекции по государственному праву на одесских высших женских курсах. Важнейшие труды Ш.: «Стоглав. Его значение для историка русского права» (Киев, 1903); «Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве от флорентийской унии до учреждения патриаршества» (ч. I, Киев, 1904; магистерская диссертация); «Стоглав. К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника» (в «Сборнике статей по истории права, посвященном М. Ф. Владимирскому-Буданову», Киев, 1904, и отдельно).

Являлся членом Одесского общества истории и древностей (до 1917 года) и Одесской комиссии краеведения при ВУАН.

В 1921—1924 годах занимал должность ректора Одесского института народного хозяйства.

Умер 7 июля 1928 года в Одессе.

Основные труды 
 Стоглав. К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника. Киев, 1903;
 Стоглав. К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника // Сборник статей по истории права, посвященном М. Ф. Владимирскому-Буданову", Киев, 1904;
 В. О. Ключевский : К 75-летию со дня рождения / А. Я. Шпаков. — Одесса : «Слав.» тип. Е. Хрисогелос, 1916.
 Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве // Записки Императорского Новороссийского университета Юридического факультета. — Вып. 6. — Одесса 1912. — XXII, 399, VII, 200 с.

Библиография 
 Покровский А. Профессор А. Я. Шпаков: [Некролог] // Право и жизнь. М., 1928. Кн. 1. С. 77-79.
 Кричевский Г. Г. Диссертации университетов России 1805—1919 гг.: Библиографический указатель / Институт истории естествознания и техники АН СССР. М.: Наука, 1984. С. 481. Рукопись.
 Тахтарова Н. С. Шпаков О. Я. // Профессора Одесского (Новороссийского) университета. Биографический словарь. — Т. 4. — Одесса, 2005. — С. 437—439.
 Музычко О. Е. Основатель Одесского института народного хозяйства профессор Алексей Яковлевич Шпаков (1868—1927): биографический очерк. — Одесса, 2011. — 224 с.
 Музычко О. Е. Шпаков Алексей Яковлевич (1868—1927) // Одесские историки: энциклопедическое издание / отв. ред.: В. А. Савченко. — Одесса: Печатный дом, 2009. — Т.1: (начало XIX — середина XX в.). — 2009. — С.445 — 446.
 Шпаков // Восточный мир. — 1928. — № 2. — С. 5 — 7.

Примечания 

Историки Украины
Ректоры вузов СССР
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Правоведы Украины
Преподаватели Одесского университета
Доктора права
Краеведы России
Краеведы Украины
Ректоры вузов Украины